Le fascia thoraco-lombaire en anatomie humaine est une structure fibreuse retrouvée dans la région lombaire postérieure. 

Cette structure est mince mais puissante, elle  sert d'insertion à divers muscles comme le muscle oblique interne de l'abdomen ou le muscle transverse de l'abdomen. 

Le fascia thoraco-lombaire est inséré sur les processus transverse des vertèbres L2 à L5, sur la pointe de la douzième côte et sur la crête iliaque postérieure. 

Le fascia thoraco-lombaire est formé par 2 lames aponévrotiques :

 une lame aponévrotique profonde issue des processus lombaires transverses que recouvre ventralement le muscle carré des lombes (m. quadratus lumborum). 
 une lame postérieure issue de la ligne médiane au niveau des processus épineux et recouvrant les muscles du dos. 

Ces deux bandes aponévrotiques se fusionnent au bord latéral des MES (muscle erector spinae) pour former un raphé latéral où s'insèrent les muscles transverse et oblique interne de l'abdomen.

En dessous de L3 où le ligament supra-épineux s'épuise, les deux lames aponévrotiques entrecroisent leurs fibres. 

La lame postérieure fusionne : 

 en sa partie inférieure, avec l'aponévrose des ESp (ApMES) et vient s'insérer sur le sacrum et la crête iliaque ;
 en sa partie moyenne et par son bord latéral avec l'aponévrose du muscle latissimus dorsi (m. grand dorsal).

Anatomie de l'abdomen